Great Houghton hace referencia a:

 Great Houghton (Northamptonshire), Inglaterra
 Great Houghton (Yorkshire del Sur), Inglaterra